Tenisový turnaj WTA Cellular South Cup 2009 se konal ve dnech 15.–22. února v americkém Memphisu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup
 Regions Morgan Keegan Championships 2009

Reference 
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

U.S. National Indoor Tennis Championships
Tenis v USA v roce 2009
WTA Tour 2009